Grübl ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Grübl (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grübl (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grübl (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Grübl ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Grübl (* 1961), österreichische Künstlerin
 Heide Grübl (1937–2013), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Linde Mötz-Grübl (1939–2014), deutsche Künstlerin
 Manfred Grübl (* 1965), österreichischer Künstler
 Markus Grübl (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Raimund Grübl (1847–1898), österreichischer Jurist und Politiker
 Reinhold Grübl (1928–1994), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Grübel
 Gröbl
 Grüblspitze